Andrés Alcántara puede referirse a:
Andrés Alcántara, pintor, escultor y grabador español;
Andrés Alcántara, activista y político peruano.